Vorbe peut faire référence à :

Patronyme 

 Dimitri Vorbe, entrepreneur haïtien ;
 Fabien Vorbe (1990-), footballeur haïtien, cousin de Sébastien Vorbe ;
 Philippe Vorbe (1947-), joueur et entraîneur de football haïtien ;
Sébastien Vorbe (1976-), footballeur haïtien, neveu du précédent.

Patronyme français